Кормо може да се односи на:

 Кормо (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Кормо (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Кормо ле Гран, насељено место у Француској, у департману Златна обала